Aceasta este o listă de publicații din Giurgiu:

 Jurnalul Giurgiuvean, http://www.jurnalgiurgiuvean.ro
 Giurgiu News, http://www.giurgiu-news.ro
 Săptămâna Giurgiuveană, http://www.saptamanagiurgiuveana.ro
 Giurgiuveanul, http://www.giurgiuveanul.ro
 Impact, http://www.ziarulimpact.ro

 Publicații online
 http://www.giurgiu-net.ro/

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Giurgiu
Publicații